Chad est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
 Chad est un prénom masculin.
 Chad de Mercie, évêque anglo-saxon du 
 Chad Haga, coureur cycliste

 Chad peut être aussi un patronyme.
 Norman Chad, journaliste sportif américain

Autre usage 
 Chad Thundercock est un terme argotique utilisé dans les pays anglo-saxons désignant un homme "mâle alpha" sexuellement attractif
Homonymie
Prénom masculin